Bolleville (Manche)
 Bolleville (Seine-Maritime)